Dalila steht für:

 Delila, eine durch das Alte Testament überlieferte Frau, die den als unbezwingbar geltenden israelitischen Richter Samson verriet
 Dalila, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Bouquet et Compagnie

Dalila ist der Name von:
 Dalila Bela (* 2001), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Daleela